Chöpfli (schweizerdeutsch „Köpfchen“) steht für:

 Girenbader Chöpfli, Schweizer Schnittkäse
 Sendeturm Chöpfli, auf dem gleichnamigen Berg bei Ziefen, Kanton Basel-Landschaft

Siehe auch:
 Köpfchen (Begriffsklärung)